Savannah Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Savannah Township (Minnesota)
 Savannah Township (Nebraska)
 Savannah Township (Oklahoma)